Ла Нуева Илусион има више значења:

 Ла Нуева Илусион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Илусион (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Илусион (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Илусион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику